est la formule brute de plusieurs isomères.

 Chlorobenzaldéhyde
 2-chlorobenzaldéhyde, numéro CAS 
 3-chlorobenzaldéhyde, numéro CAS 
 4-chlorobenzaldéhyde, numéro CAS 
 chlorure de benzoyle ou alpha-chlorobenzaldéhyde, numéro CAS 

 4-chloro-6-méthylènecyclohexa-2,4-dién-1-one, numéro CAS 
 chlorophénoxyméthylène, numéro CAS